Angora Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Angora Peak (Kalifornien)
 Angora Peak (Oregon)